Ксения Королёва: Королёва, Ксения Андреевна (род. 1992) — российская хоккеистка на траве.
 Королёва, Ксения Максимовна (1906—1992) — колхозница, Герой Социалистического Труда.